Площадь Независимости () — главная площадь Астаны, столицы Казахстана.

Расположение 
Площадь Независимости расположена в Алматинском районе Астаны. По форме представляет собой правильный прямоугольник, вытянутый с юго-юго-запада на северо-северо-восток вдоль проспекта Тауелсиздик. В поперечном направлении площадь ограничивают улицы Байтурсынова и Нажимеденова.

Архитектурный ансамбль 
В центре площади установлен монумент «Казах ели» — символ свободы и процветания Казахстана.

Вокруг площади располагаются следующие объекты (по часовой стрелке):
 Мечеть Хазрет Султан;
 Казахский национальный университет искусств;
 Стена мира;
 Дворец Независимости;
 Национальный музей Республики Казахстан;
 Дворец мира и согласия и Президентский парк.

События 
Площадь возникла в 2009 году одновременно с сооружением монумента «Казах ели», её центрального объекта. Вокруг монумента расположено несколько скульптурных групп и фонтанов.

В сентябре 2015 года на площади проходили торжества по случаю 550-летия образования Казахского ханства. В ходе торжеств площадь преобразовывалась в историческое село.

На площади Независимости проходят военные парады по случаю Дня защитника отечества и Дня конституции. Во время парада 7 мая 2015 года, посвящённого 70-летию Победы, состоялась церемония выноса копии Знамени Победы.

Площадь является местом проведения праздничных мероприятий по случаю Навруза. К Новому году на площади устраивают ледовый городок.

Галерея

Примечания 

Улицы Астаны
Площади Казахстана
Здания и сооружения, построенные в 2009 году